Band FM Baixa Mogiana é uma estação de rádio brasileira com sede no município de Mogi-Mirim, cidade do estado de São Paulo, e outorga em Itapira, cidade do mesmo estado. Opera no dial FM, na frequência 91.1 MHz, e é afiliada à Band FM.

História 
A rádio iniciou suas atividades na década de 1990, sob o nome de Clube FM, pertencendo ao grupo proprietário da Rádio Clube AM 930 KHz, de Itapira. Em 2010 a rádio é vendida ao grupo liderado pelo empresário Fábio Gouveia dono da 93,9 FM de Mogi Mirim, na época afiliada à Transamérica Hits, no mesmo ano é feita uma mudança, a Transamérica Hits deixa a 93,9 FM e assume a 91,1 FM. A Rádio Deus É Amor assume a 93,9 FM direcionando sua programação para Campinas. 

Em 2019 devido a unificação da rede e as mudanças na programação, as rádios AM e FM encerram a afiliação com a Transamérica Hits, e enquanto a rádio AM passava a transmitir a Rádio Bandeirantes, a rádio FM passou a se afiliar a Band FM. A Band FM estreou na cidade no dia 1° de outubro, ás 06h durante o A Hora do Ronco

Ligações externas 

Estações de rádio fundadas em 1998
Estações de rádio do estado de São Paulo
Baixa Mogiana